Sobek, un dieu de l'Égypte antique.
 Werner Sobek, un architecte et ingénieur allemand (1953 -).